Са́нчес () — популярне прізвище іспанського походження, також розповсюджене в країнах Латинської Америки. Відомі носії:
 Альберто Санчес (1895 — 1962) — іспанський художник, скульптор, сценограф.
 Альберт Санчес Піньйоль (1965) — каталонський письменник та антрополог
 Аранча Санчес Вікаріо (1971) — іспанська тенісистка, колишня перша ракетка світу.
 Ісаяс Санчес Кортес (1987) — іспанський футболіст, півзахисник
 Леонель Санчес (1936) — чилійський футболіст.
 Лоурі Санчес (1959) — північноірландський футболіст і Футбольний тренер.
 Маурісіо Санчес (1993) — еквадорський борець вільного стилю.
 Мігель Анхель Санчес Муньйос (1975) — іспанський футболіст і Футбольний тренер.
 Омайра Санчес (1973 — 1985) — колумбійська дівчинка, чия загибель стала символом трагедії Армеро.
 Педро Антоніо Санчес Моньїно (1986) — іспанський футболіст, фланговий атакувальний півзахисник.
 Сальвадор Санчес (1943) — мексиканський актор та режисер.
 Самуель Санчес (1978) — іспанський велогонщик, олімпійський чемпіон.
 Флоренсіо Санчес (1875—1910) — уругвайський драматург, журналіст і політичний діяч.
 Хав'єр Санчес (1997) — іспанський футболіст, захисник.
 Хорхе Санчес (1997) — мексиканський футболіст, захисник.
 Хосе Хелмар Санчес (1994) — еквадорський борець греко-римського стилю.
 Хуан Карлос Санчес (1956) — аргентинський, а згодом болівійський футболіст.
 Хуан Карлос Санчес Мартінес (1987) — іспанський футболіст, воротар.
 Юдаріс Санчес (1997) — кубинська борчиня вільного стилю.

Іспанські прізвища